Axel Christian Zetlitz Kielland – politico norvegese
 Bertine Zetlitz – cantante norvegese
 Christian Zetlitz Bretteville – politico norvegese